Такэси Аоки (; ) — японский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
C 13-летнего возраста Такэси Аоки играл за японские молодёжные команды, и только в 2001 году он подписал свой первый профессиональный контракт с «Касима Антлерс». В составе этого клуба провёл более 400 игр.

В январе 2019 года перешёл в клуб «Нанкацу», выступающий в лиге префектуры Токио.

Сборная 
Такэси Аоки впервые сыграл за сборную Японии в 2008 году в товарищеском матче против сборной Уругвая. После этого он только единожды приглашался в её состав в 2009 году.

Статистика выступлений за клуб

Достижения 
Касима Антлерс
 Чемпионат Японии: 2001, 2007, 2008, 2009
 Кубок Императора: 2007
 Кубок Джей-лиги: 2002
 Суперкубок Японии: 2009

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Роассо Кумамото»
Игроки ФК «Саган Тосу»